Frank Berghuis, calciatore olandese classe 1967
 Steven Berghuis, calciatore olandese classe 1991